Hedrick (Iowa), plaats in de Verenigde Staten
 Chad Hedrick (1977), Amerikaans schaatser